Strmca je lahko:
 Strmca, Laško (Slovenija)
 Strmca, Nova vas (Slovenija)
 Strmca, Postojna (Slovenija)